Eddie Steeples – attore statunitense
 John Steeples – calciatore britannico
 Lemuel Steeples – pugile statunitense
 Robert Steeples – giocatore statunitense di football americano